Odeillo peut désigner plusieurs toponymes:
 Odeillo : Une composante de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via dans les Pyrénées-Orientales, issue de la fusion en 1822 des anciennes communes d'Odeillo et de Via. La nouvelle commune d'Odeillo-Via prend son actuelle dénomination « Font-Romeu-Odeillo-Via » en 1957
 On y trouve le Four solaire d'Odeillo.
 Odeillo, un hameau de la commune de Réal près du lac de Puyvalador dans les Pyrénées-Orientales, ancien fief de la famille de Banyuls de Montferré pendant l'Ancien Régime.